Гуадаортуна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 120 км². Население — 1999 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Guadahortuna realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Web de la comarca de los Montes Orientales

Муниципалитеты Гранады